Жан-Карл «Джей-Кей» Верне (; родился 31 октября 1987 года в Вийёрбане, Франция) — французский автогонщик; чемпион серии IRL Indy Lights (2010); победитель гонки 24 часов Ле-Мана (2013) в классе LMGTE Am.

Спортивная карьера 
В начале 2000-х Жан-Карл участвовал в различных картинговых турнирах, добившись нескольких подиумов на достаточно крупных стартах во Франции и её окрестностях.

В 2005 году Верне дебютировал в гонках формульного типа, участвуя в национальном первенстве Формулы-Рено Кампус. Дебютный чемпионат закончился победой в абсолютном зачёте: за 14 стартов сезона было выиграно 6 гонок, и 12 раз француз приезжал на подиум. На следующий год Верне перебрался в другой национальный чемпионат — Формулы-Рено 2.0. Сезон был закончен на втором месте с двумя победами и семью подиумами.

В начале 2007 года Жан-Карлу дали проехать несколько тренировок в рамках этапов серии А1 Гран-при за сборную Франции. В этом же году концерн Red Bull включил француза в свою программу поддержки молодых пилотов. В этом же году Верне дебютировал в европейской Формуле-3 за рулём машины команды Signature-Plus. Год удалось закончить девятым. Лучшим финишем стало второе место. На зольдерском Мастерсе Формулы-3 Жан-Карл финишировал третьим (следом за Нико Хюлькенбергом и Янном Клерэ). Следующий сезон прошёл не намного лучше — восьмое место в общем зачёте и три подиума (Норисринг, Брэндс-Хэтч и Бугатти).

В 2009-м году Жан-Карл провёл свой третий подряд сезон в европейской Формуле-3. Его партнёрами по команде были Мика Мяки и Тьяго Жероними. С 42-го старта французу удалось одержать свою первую победу в серии (спринтерская гонка на Хоккенхаймринге). В итоге за год было одержано 2 победы, и удалось занять 5-е место в общем зачёте. На завершающем год Гран-при Макао француз завоевал поул-позицию к основной гонке, но в самом заезде финишировал вторым, пропустив вперёд Эдоардо Мортару из-за барахлившей коробки передач.

После трёх не самых успешных лет в Формуле-3 карьера француза сделала неожиданный поворот — Жан-Карл отправился в Новый Свет, подписав контракт с командой Sam Schmidt Motorsports для выступлений в серии Firestone Indy Lights в сезоне-2010. Там сходу удалось показывать результат: Верне выиграл первые же две гонки. и, стабильно высоко финишируя весь год, он, в итоге, завоевал чемпионский титул. Однако самая важная гонка сезона не удалась — 13-е место во Freedom 100 стало одним из худших результатов в сезоне.

Найти должного финансирования на сезон-2011 не удалось, и Верне появлялся в следующем году на гоночных трассах лишь эпизодически: в апреле на этапе в Спа он пилотировал вторую машину команды Pons Racing Ф-Рено 3.5 (два пятнадцатых места в гонках уик-энда), а в конце сентября вошёл в экипаж Signature-Nissan, принимавший участие в Petit Le Mans в классе LMP2 (машина, в итоге, стала третьей в своём зачёте).

В 2012 году француз находит себе место в национальном монокубке Porsche, где выступает за команду Себастьяна Лёба. Жан-Карл быстро смог привыкнуть к местной технике и уже в дебютный сезон завоевал звание обладателя личного кубка.

В 2018 Верне дебютировал в серии WTCR, и уже во 2-й гонке сезона в Марокко одержал 1-ю победу.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

IndyLights 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 

Автогонщики Франции
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Indy Lights
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-4
Пилоты FIA WEC